au quartier de Wan Chai, à Hong Kong
 au district de Wan Chai, dans lequel le quartier se trouve
 à la station de métro Wan Chai, qui se trouve dans le quartier.